Кампо Веинтисијете има више значења:

 Кампо Веинтисијете, Максимилијано Леон Оливас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Веинтисијете, Марија Очоа (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Веинтисијете, Ромуло Дијаз Бровн (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Веинтисијете, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику